la rue Princesse est une rue d’Abidjan (Côte d'Ivoire).
 la rue Princesse est une rue de Bamako (Mali).
 la rue Princesse est une rue de Lille.
 la rue de la Princesse (Calle [de la] Princesa) est une rue de Madrid (Espagne).
 la rue Princesse est une rue de Paris.
 Rue Princesse est une marque de maroquinerie à Paris.
 Rue Princesse est un film ivoirien réalisé par Henri Duparc.